Buchenwälder und Wiesentäler steht für Naturschutzgebiete:
 Buchenwälder und Wiesentäler bei Stünzel, Nordrhein-Westfalen
 Buchenwälder und Wiesentäler Bad Laasphe, Nordrhein-Westfalen
 Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwalds, Bayern